Татьяна Геннадьевна Таирова-Яковлева (; 5 мая 1967, Ленинград, СССР) — российский историк-украинист, директор центра по изучению истории Украины Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, мастер спорта по конному спорту и мастер спорта по стрельбе, учредитель Конно-спортивного клуба «Комарово» в Санкт-Петербурге.

Биография 
Татьяна Геннадьевна Яковлева (в замужестве — Таирова; псевдоним — Таирова-Яковлева) родилась 5 мая 1967 года в Ленинграде. Предки Татьяны Яковлевой происходили из старинного польского шляхетского рода, на протяжении многих поколений жившего в Великом Княжестве Литовском. После разделов Речи Посполитой предки Татьяны Яковлевой принимали участие в польских восстаниях. Она окончила исторический факультет ЛГУ в 1989 году. Ученица Ю. Д. Марголиса. Ещё студенткой ЛГУ Т. Яковлева прошла отбор по программе изучения истории Украины, поддерживаемой украинской диаспорой в Северной Америке.

В 1990 году выиграла грант Канадского института украинских исследований (CIUS) для завершения диссертации (PhD fellowship), далее стажировалась в Гарвардском институте украинских исследований. Среди наставников были такие украиноведы как Омельян Прицак, Федор Шевченко, Николай Ковальский, Джордж Гаецкий и др. В 1992 году была исключена из СПбГУ из-за разногласий с деканом И. Я. Фрояновым, причиной послужило участие Яковлевой в деятельности украинского националистического движения РУХ.

Кандидатскую диссертацию защитила в 1994 году в Институте истории НАН Украины в Киеве по теме «Начальный этап Руины: социально-политическое положение и внешняя политика Украины конца 50-х годов XVII в.».

В 2003—2022 работала в Санкт-Петербургском государственном университете: первоначально на кафедре истории славянских и балканских стран, а с 2011 года — на кафедре истории народов стран СНГ. Область научных интересов: история Украины XVI—XVIII веков. В 2004 г. защитила в СПбГУ докторскую диссертацию «Социально-политическая борьба на Украине в 60-е годы XVII века. Внутренние и внешние факторы Руины». Среди официальных оппонентов был член-корреспондент РАН Б. Н. Флоря.

Директор центра по изучению истории Украины Института истории СПбГУ с 2004 г.

Читает лекции в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета по курсам, связанным с историей стран Центрально-Восточной Европы, в том числе и Украины, Речи Посполитой.

Под её руководством Центр осуществляет издание источников по истории Украины, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга и Москвы. В 2020 г. ею был осуществлён совместный проект с Институтом истории НАН Украины по изданию летописи С.Величко, хранящейся в РНБ. Проект был представлен в заповеднике Гетманская столица (Батурн) https://www.youtube.com/watch?v=AomidRaTtcE и в российском историческом обществе https://www.youtube.com/watch?v=4tO1zLHqg98

В связи с начавшейся вооруженной агрессией против Украины, выступила с обращением на украинском языке, осуждающим политику российского руководства, выразила сожаление о наличии у неё российского гражданства и солидарность с украинским народом.

15 июня 2022 была уволена из СПбГУ.

Научные гранты 
Обладатель грантов: Совместный Грант РГНФ и НАН на проведение научной конференции (2005), Грант Президента РФ молодым докторам наук (2005—2006), грант American Council of Learned Societies (2005), грант American Council of Learned Societies (2005), грант Canadian Institute of Ukrainian Studies (2018). В 2018 г. обладатель Scholarly Publication Grant (Канада) и победитель конкурса украинского Института книги (Украина).

Награды 
Наиболее известной среди непрофессионалов научной работой является книга «Мазепа», которая удостоилась высокой оценки со стороны канадского историка украинского происхождения Ореста Субтельного.

За обнаружение и издание «Батуринского архива» комплекса документов из архива И. Мазепы была награждена орденом Княгини Ольги ІІІ степени. Награду вручил лично Президент Украины Виктор Ющенко. В 2007 году было присвоено почетное звание «Берегиня Украинского казачества» за подготовку и издание книги «Мазепа».

Труды 
 Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття, причини і початок Руїни. — , 1998.
 Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради — 2 до Андрусівської угоди (1659—1667 рр.). — , 2003.
 Мазепа. — : Молодая гвардия, 2007. — 271 с. — (Жизнь замечательных людей) — ISBN 978-5-235-02966-8
 Иван Мазепа и Российская империя. История «предательства». — : Центрполиграф, 2011.
 Гетманы Украины. — : Центрполиграф, 2011.
 Гетманщина и её инкорпорация в Российскую империю // Западные окраины Российской империи. — , 2006. — С. 33—54.
 Донос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // УІЖ. — 2006. — № 4. — С. 190—201.
 Іван Богун-Федорович // Київська Старовина. — , 1992. — № 5. — С. 43—53.
 Мазепа-гетман: в поисках исторической объективности // Новая и новейшая история. — 2003. — № 4. Июль-август. — С. 45—63.
 Проблемы взаимоотношений Украины и России 1654—1667 гг. // Белоруссия и Украина. История и культура. — , 2003. — С. 41—48.
 Проблемы неоднородности украинского казачества и внутренние противоречия их идеалов. Войско Запорожское и Запорожье // Украина и соседние государства в XVII веке. — , 2004. — С. 203—214.
 Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты Украинского гетманства. — Алетейя, 2016. — 206 с. — ISBN 978-5-906823-43-4
 Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654—1658) — КЛИО, 2017. — 320 с. — ISBN 978-617-7023-55-4
 Коліївщина: великі ілюзії. — К.: Кліо, 2019.
 Между Речью Посполитой и Россией. Правобережная Украина в эпоху гайдамаков. Нестор-история. — 296 с. — ISBN 978-5-4469-1728-0

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Таирова-Яковлева в программе «Культурная столица с Иннокентием Ивановым» на Искусство ТВ
 Материалы к проекту «Украина и Россия: история и образ истории»
 Лекции Таировой-Яковлевой Т. Г.
 Президент наградил директора Центра по изучению истории Украины
 http://histans.com/JournALL/journal/2011/5/13.pdf
 ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА: РОСІЙСЬКИЙ НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ПОГЛЯД
 Рецензия на книгу Т. Таировой-Яковлевой «Мазепа»
 

Женщины-историки
Историки России
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Украинисты